Il toponimo Fetești può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Fetești, comune del distretto di Edineț

Romania
Fetești, municipio del distretto di Ialomița